Noronha ist
 eine brasilianische Inselgruppe im Atlantik etwa 350 km östlich des brasilianischen Festlandes, siehe Fernando de Noronha

Noronha ist der Familienname folgender Personen:

 Aderlânia Noronha (* 1978), brasilianische Politikerin

 Antão de Noronha (1520–1569), portugiesischer Adliger, Vizekönig von Portugiesisch-Indien
 António José de Sousa Manoel de Menezes Severim de Noronha (1792–1860), portugiesischer Staatsmann und General
 Diogo Manuel de Noronha (1859–1929), portugiesischer Adliger
 Duarte Manuel de Noronha (1827–1906), portugiesischer Adliger 
 Fernão de Noronha, portugiesischer Entdecker der Inselgruppe Fernando de Noronha
 Garcia de Noronha (1480–1540), portugiesischer Adliger
 Isabel Noronha (* 1964), mosambikanische Regisseurin und Filmemacherin
 Juana Manso de Noronha (1819–1875), argentinische Schriftstellerin
 Maria Teresa de Noronha (1918–1993), portugiesische Sängerin des Fado
 Mário de Noronha (1885–1973), portugiesischer Fechter
 Maxwell Valentine Noronha (1926–2018), indischer Geistlicher, Bischof von Calicut
 Rui de Noronha (1909–1943), mosambikanischer Dichter